Филипп IV:

 Филипп IV Македонский 297—294 до н. э.
 Филипп IV Красивый (король Франции) 1285—1314
 Филипп IV (король Испании) 1621—1665